Diese Seite gibt einen Überblick über aktuelle Personalien sowie Auflistungen von bisherigen Präsidenten, Funktionären, Trainern und Nationalspielern des TSV 1860 München.

Soweit nicht im jeweiligen Abschnitt anders angegeben, sind die Daten dieser Listen auf dem Stand vom 18. Februar 2023.

Aktuelle Personalien des e. V.

Präsidium 
Amtszeit bis 2025
 Präsident: Robert Reisinger
 Vizepräsident und Schatzmeister: Heinz Schmidt
 Vizepräsident: Hans Sitzberger

Verwaltungsrat 
Amtszeit bis 2024
 Vorsitzender: Sascha Königsberg (Abteilung: Boxen; Beruf: IT-Spezialist)
 Stellvertr. Vorsitzender: Sebastian Seeböck (Boxen/Fußball; Kaufmann)
 Dr. Markus Drees (Fußball/Behindertensport/Vereinsgeschichte; Chemiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TUM)
 Christian Groß (Fußball; Architekt)
 Gerhard Mayer (Ski/Golf; Amtsleiter für Wohnen und Migration der Stadt München)
 Norbert Steppe (Fußball; Geschäftsführer)
 Robert von Bennigsen (Fußball/Behindertensport/Bergsport; geschäftsführender Gesellschafter)
 Nicolai Walch (Fußball/Ski; Rechtsanwalt)
 Beatrix Zurek (Ski; Gesundheitsreferentin München)

Vereinsmanagerin 
 Viola Oberländer

Ehrenrat 
Amtszeit bis 2024
 Stephanie Dilba (Bergsport/Behindertensport; kaufmännische Angestellte)
 Klaus Leipold (Fußball/Ski/Golf; Rechtsanwalt)
 Nikolaus Schmitt-Walter (Fußball; Medien- und Werbeforscher)

Wahlausschuss 
Amtszeit bis 2024
 Arnold Geißler (Fußball; Kaufmann)
 Evert Koenes (Fußball; Dipl.-Verwaltungswirt)
 Christian Poschet (Fußball/Behindertensport; Technischer Berater)
 Veronika Seemann (Fußball; Veranstaltungsmanagerin)
 Peter Schaefer (Fußball; Jurist)

Kassenprüfer 
Amtszeit bis 2024
 Anton Bauer
 Peter Janka

Abteilungs- und Spartenleiter 
 Basketball: Werner Rohrhofer
 Behindertensport: Oskar Dernitzky
 Bergsport: Willi Rieber
 Boxen: Ali Çukur
 eSport: Christoph Wezel
 Fußball: Roman Beer
 Golf: Regina Hagl
 Kegeln: Alois Schwing
 Leichtathletik/Fitness: Karl Rauh
 Präzisionssport: Emanuel Reiter
 Ringen: Sepp Werner
 Rollsport: Nina Thiele
 Ski: Andreas Most
 Tennis: Marc-Peter Thunig
 Turnen/Freizeit: Linda Seidl
 Wassersport: Patrick Brose
 Behindertenbeauftrager: Detlef Ludwig Filipski
 Seniorenvertreter: Franz Josef Killer

Aktuelle Personalien der KGaA

Aufsichtsrat 
 Saki Stimoniaris (Vorsitzender, Vertreter HAM)
 Karl-Christian Bay (Stellvertr. Vors., Vertreter e. V.)
 Yahya Ismaik (HAM)
 Andrew Livingston (HAM)
 Robert Reisinger (e. V.)
 Sebastian Seeböck (e. V.)

Beirat der Geschäftsführungs-GmbH 
 Saki Stimoniaris (HAM)
 Andrew Livingston (HAM)
 Nicolai Walch (e. V.)
 Robert Reisinger (e. V.)

Profikader 
Der Kader und Trainerstab der Profimannschaft ist auf der Hauptseite zu finden.

Funktionsteam der Profimannschaft

Historische Personalien

Präsidenten des e. V.

Trainer

Nationalspieler 
Aufgeführt sind alle A-Nationalspieler mit Spielen und Toren während der Vereinszugehörigkeit zu 1860 München.

Anmerkung: Kursive Jahreszahlen geben die Zeit der Vereinszugehörigkeit wieder, da hier genaue Einsatzzahlen für die Nationalmannschaft fehlen. Fett gedruckte Spieler sind aktuelle Nationalspieler in Diensten des TSV 1860.

Geschäftsführung der KGaA 
 Karl-Heinz Wildmoser junior (Februar 2002–2004)
 Detlef Romeiko (Februar 2002–30. Juni 2006)
 Roland Kneißl (1. Juli 2004–22. Januar 2006)
 Stefan Reuter (23. Januar 2006–3. Februar 2009)
 Stefan Ziffzer (April 2006–13. Mai 2008)
 Markus Kern (13. August 2008–30. Juni 2009, zuvor seit 13. Mai 2008 Prokurist)
 Bernd Ingerling (Prokurist, 13. August 2008–31. Mai 2009)
 Manfred Stoffers (11. Februar 2009–15. Juli 2010)
 Robert Niemann (1. August–14. November 2010)
 Robert Schäfer (14. November 2010–27. September 2013)
 Florian Hinterberger (27. September 2013–31. Januar 2014)
 Markus Rejek (1. Februar 2014–30. Juni 2016)
 Thomas Eichin (1. August–November 2016)
 Raed Gerges (1. August–Dezember 2016)
 Anthony Power (November 2016–2. April 2017)
 Ian Ayre (3. April–5. Juni 2017)
 Markus Fauser (6. Juni 2017–24. Januar 2018)
 Michael Scharold (24. Januar 2018–30. Juni 2020)
 Günther Gorenzel (seit 12. Februar 2019)
 Marc-Nicolai Pfeifer (seit 1. Juli 2020)

Weblinks 
 tsv1860.org – Seite des e. V.
 tsv1860.de – Seite der KGaA

Einzelnachweise 

 
Munchen, TSV 1860 Personen